Nadine Lustre, Filipijnse actrice, model en zangeres
 Hugo Ruiz Lustre, Mexicaans politicus en voormalig paralympische atleet
 Lustre (muziekproject), Zweeds black metal eenmansproject
 Lustre (bestandssysteem), bestandssysteem voor computers